skipiste
circuspiste, een podium in een circus 
piste (atletiek), een loopbaan voor atleten
piste (paardensport), een loopbaan voor paarden
piste (wielrennen), een renbaan voor wielrenners
rijbaan
weg
Piste (televisieprogramma)